HMS Erebus:

 HMS Erebus (1826) — бомбардирский корабль типа Гекла
 HMS Erebus (1916) — монитор Королевских ВМС Великобритании одноименного типа